– japoński astronom amator. Pracował w planetarium w Shibuya.

Wspólnie z innymi astronomami odkrył 73 planetoidy, a także kometę okresową 147P/Kushida-Muramatsu.

Planetoida (5606) Muramatsu została nazwana jego imieniem.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie XXI wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1949